Henri Cordier kan syfta på bland andra:

* Henri Cordier (1849–1925), fransk orientalist
 Henri Cordier (1853–1926), fransk skulptör